Оберле има више значења:
 Оберле (Пенсилванија)
 Оберле (Канзас)
 Оберле (Луизијана)
 Оберле (Охајо)